Валентина Михайловна Ковтун, по мужу Новик (6 апреля 1946, д. Демяхи, Речицкий район, Гомельская область — 30 апреля 2011, Пинск; псевдонимы: Леся Беларуска, Ясельда) — белорусская поэтесса, прозаик, литературовед. Кандидат филологических наук. Член СП БССР (с 1975), СП СССР (с 1976). Член СП Украины (с 1997). Председатель Всебелорусского женского фонда святой Евфросинии Полоцкой (с 1993).

Биография 
Родилась в семье учителей. Закончила Молотковичскую среднюю школу. Работала пионервожатой Паршавиской (сейчас Березовичской) средней школы Пинского района. Поступила на филологический факультет Львовского государственного университета, с 4 курса перевелась в БГУ, который окончила в 1969. Работала учительницей языка и литературы Ворнянской средней школы Островецкого района (1969—1970), литконсультантом «Сельской газеты» (1970—1976). В 1977—1980 училась в аспирантуре при Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР. С 1976 — литсотрудник, с 1979 — редактор отдела критики и литературоведения журнала «Полымя», с 1982 — заведующий редакцией литературы для молодых людей издательства «Юнацтва», с 1990 — старший редактор отдела прозы журнала «Полымя», с 2006 — редактор отдела поэзии журнала «Маладосць».

Творчество 
Дебютировала в печати в 1966. Автор сборников белорусской поэзии «Каляровыя вёслы» (1971), «На ўзлёце дня» (стихи и поэма, 1977), «На зломе маланкі» (1981), «Метраном» (1985), «Лісты да цябе» (стихи и поэмы, 1988), романа «Крыж міласэрнасці» (1988), романа-жития «Пакліканыя» (2002, журнал «Полымя»), посвящённого Евфросинии Полоцкой. Одна из важных тем творчества — осмысление личности белорусской поэтессы Тетки (А. Пашкевич), которой посвящены поэмы «На зломе маланкі» (1979), «Суд Алаізы» (1985), роман-дилогия «Крыж міласэрнасці» (1988—1996). Автор книжек поэзии для детей «Мы робім казку» (1983), «Вясёлы заасад» (1986), сборника рассказов «Калінавая гронка залатая» (1988).

Также известная как критик и литературовед. Автор работ «Святло народнага слова: Паэтычны лад беларускай народнай песні» (1984), «Крыніца паэзіі: На шляхах эпізацыі» (1987). Автор статей по вопросам фольклора в современной белорусской поэзии. Переводила с русского, украинского и других языков.

Премии и награды 
Лауреат Литературной премии СП БССР имени А. Кулешова (1986) за книгу поэзии .

Литература 
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік; Склад. А. К. Гардзіцкі. Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — 653 с.: іл. ISBN 5-340-00709-X
 Валянціна Коўтун // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. — Мн.: БелЭн, 1992—1995. Т. 3. — Мн., 1994. — С. 244.
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 4. — Мн., 1994. — С. 244.
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Т. 3. — Мн., 1986. — С. 112.

Примечания 

 

Литературоведы СССР
Поэты Белоруссии
Литературоведы Белоруссии